TX est un code qui peut signifier :
 Turkménistan, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 Texas, dans la liste des codes des États des États-Unis, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d’un pays) : voir aussi ISO 3166-2:US ;
 

TX ou tx est une abréviation qui peut signifier :
 émission ou transmission, en télécommunication.
 La radiocommande, l'émetteur (TX) en modélisme naval, aérien ou ferroviaire.

T-X fait référence à un personnage du film Terminator 3 : Le Soulèvement des machines

Tx ou tx peut faire référence à :
 digramme prononcé Tch en basque et en catalan,

Voir aussi 
 

Code
Abréviation